Puiattup Tasia bezeichnet:
 Puiattup Tasia (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Puiattup Tasia (See, Nanortalik), See im Distrikt Nanortalik, Grönland